Трёхпалый:

 Трёхпалый — прозвище, данное североамериканскому волку, самцу-одиночке.
 Трёхпалый дятел — птица семейства дятловых, распространённая в хвойных и смешанных лесах Евразии.
 Трёхпалый лесной зимородок — азиатская птица семейства зимородковых.